Antirrhineae  — триба квіткових рослин родини подорожникові (Plantaginaceae).

Класифікація 
Триба містить 29 родів та 320 видів, з яких 150 належать до роду льонок (Linaria).

Триба Antirrhineae
 Acanthorrhinum Rothm.
 Albraunia Speta
 Anarrhinum Desf.
 Ротики (Antirrhinum) L.
 Asarina Mill.
 Chaenorhinum (DC.) Rchb.
 Cymbalaria Hill
 Epixiphium (Engelm. ex A.Gray) Munz
 Galvezia Dombey ex Juss.
 Gambelia Nutt.
 Holmgrenanthe Elisens
 Holzneria Speta
 Howelliella Rothm.
 Kickxia Dumort.
 Льонок (Linaria) Mill.
 Lophospermum D.Don
 Mabrya Elisens
 Maurandya Ortega
 Misopates Raf.
 Mohavea A.Gray
 Neogaerrhinum Rothm.
 Nuttallanthus D.A.Sutton
 Pseudomisopates Güemes
 Pseudorontium (A.Gray) Rothm.
 Rhodochiton Zucc. ex Otto & A. Dietr.
 Sairocarpus D.A.Sutton
 Schweinfurthia A.Braun

Примітки

Посилання 
 Mario Fernández-Mazuecos, José Luis Blanco-Pastor, and Pablo Vargas. A Phylogeny of Toadflaxes (Linaria Mill.) Based on Nuclear Internal Transcribed Spacer Sequences: Systematic and Evolutionary Consequences. International Journal of Plant Sciences, Vol. 174, No. 2 (February 2013), pp. 234–249 The University of Chicago Press. Article DOI: 10.1086/668790
 Sutton DA. (1988) A revision of the tribe Antirrhineae. Oxford University Press, Oxford.
 

Подорожникові
Триби рослин